Pluma puede referirse a:

las plumas que cubren el cuerpo de las aves;
la pluma, una herramienta de escritura;
la pluma estilográfica, una herramienta de escritura;
la pluma metálica o plumilla, una herramienta de escritura;
la pluma de ave, una herramienta de escritura;
en hidrodinámica, a la pluma, la columna de un fluido moviéndose a través de otro;
en geología, a la pluma del manto, el ascenso de una estrecha columna de materiales del manto calentados;
al peso pluma, categoría competitiva en el boxeo;
al proyectil utilizado en bádminton, lo que es el volante.
 Pluma como término del argot de unos países de habla hispana para referir al afeminamiento o amaneramiento de un varón.

El plural Plumas también puede referirse a:
 el condado de Plumas en el estado estadounidense de California.